Сарданешти има више значења:

 Сарданешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Сарданешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији